Løkken peut faire référence à :

Toponyme 
 , localité du Danemark.

Patronyme 

  (1943-), auteure norvégienne ;
  (1975-), joueur professionnel de fléchettes danois ;
  (1952-2021), musicien norvégien ;
  (1976-), acteur norvégien ;
 Lukas Løkken (1992-), acteur danois ;
  (1956-), tireur sportif norvégien ;
 Torbjørn Løkken (1963-) coureur norvégien du combiné nordique.

Voir aussi